Белавка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белавка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Белавка — село в Воротынском районе Нижегородской области.
 Белавка — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Белавка — река, протекает в Нижегородской области.
 Белавка — река в Смоленской области.